Bogren är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 1 372 personer. Bogren förekom som soldatnamn.

Personer med efternamnet Bogren
 Anna Bogren (1890–1960), konstnär
 Anna Bogren (född 1965), orienterare
 Gunnar Bogren (1904–1998), jurist
 Hanna Bogren (född 1972), skådespelare
 Linn Bogren (född 2000), fotbollsspelare
 Oscar Bogren (1851–1919), riksdagsman
 Ruth Bogren (1886–1965), konstnär

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn